Первые Черчилли () — британский исторический двенадцатисерийный сериал компании Би-би-си, выпущенный в 1969 году, посвящённый жизни и деятельности Джона Черчилля, герцога Мальборо и его жены Сары Черчилль, герцогини Мальборо. Фильм поставлен на высоком историческом и художественном уровне. В основу фильма положен фундаментальный труд британского государственного деятеля Уинстона Черчилля «Мальборо: его жизнь и деяния». В сериале Джон Невилл играет герцога, а Сьюзан Хэмпшир — герцогиню. Автором сценария и продюсером сериала стал Дональд Уилсон, а режиссёром стал Дэвид Джайлз. Сериал примечателен тем, что он был первой программой, показанной на канале PBS в продолжительном составе антологии «» в Соединённых Штатах Америки. Уилсон и Джайлз, незадолго до этого, достигли успеха в написании и режиссуре телесериала «Саги о Форсайтах», в которой также играли Сьюзан Хэмпшир и Маргарет Тайзак.

Сюжет 
Сериал представляет жизнь Джона и Сары Черчилль от их встречи в 1673 году до момента, вскоре после смерти королевы Анны в 1714 году, и по ходу повествования их жизни иллюстрирует большую часть контекста современной им английской политики. Как и многие сериалы BBC того времени, он был низкобюджетным, со студийными декорациями и, как правило, избегал батальных и массовых сцен, потому что их не могли убедительно поставить, однако он был цветным и с большой командой известным английских актёров. Сериал основан на литературной биографии герцога Мальборо его известного потомка Уинстона Черчилля, и поэтому представляет собой довольно удачную экранизацию портрета герцога Мальборо.

Эпизоды 
 «Непорочная нимфа»
 «Свадебный пир»
 «Заговор и контрзаговор»
 «Лев и единорог»
 «Восстание»
 «Протестантский ветер»
 «Испытание силы»
 «Королева приказывает»
 «Примирение»
 «Знаменитая Победа»
 «Разорвать круг»
 «Не без чести»

В ролях 
В сериале изображены наиболее важные политические фигуры того времени:

 Король Карл II — Джеймс Вилльерс;
 Король Яков II — Джон Вестбрук;
 Королева Мария, жена Якова II — Шейла Гиш;
 Король Вильгельм III — Алан Роу;
 Королева Мария II — Лиза Даниэли;
 Королева Анна — Маргарет Тайзак;
 Принц Герг Датский, муж королевы Анны — Роджер Маттон;
 Король Людовик XIV — Роберт Робинсон;
 Сидни Годольфин — Джон Стэндинг;
 Лорд Шефтсбери — Фредерик Пейсли;
 Лорд Шрусбери — Джоб Стюарт;
 Джеймс, герцог Монмут — Джеймс Керри;
 Роберт Харли — Ричард Пирсон;
 Барбара, герцогиня Кливленд — Мойра Редмонд;
 Фрэнсис Годольфин — Ричард Уорвик;
 Генриетта Черчилль — Полли Адамс;
 Джон Уилмот, граф Рочестер — Грэм Армитейдж;
 Лорд Рассел — Колин Бин;
 Герцогиня Портсмут — Консуэла Чепмен;
  — Майкл Калвер;
 Нелл Гвин — Андрия Лоуренс;
 Д’Артаньян — Майкл Линч;
  — Кэй Патрик;
 Маркиз Кармартен — Артур Пентелоу;
 Герцог Бекингем — Брюс Перчейз;
 Лоуренс Хайд, 1-й граф Рочестер — Джон Рингем;
 Титус Оутс — Николас Смит;
 Генри Сент-Джон — Майкл Эттвелл;
 Абигейл Мешэм — Джилл Бэлкон;
 Джеймс Стюарт «Старый претендент» — Фредди Уилсон;
  — Ивонн Антробас;
 Чарльз Спенсер, 3-й граф Сандерленд — Роберт Милл;
 Адам де Кардоннелл — Уильям Джоб;
  — Бернард Тейлор;
 Джон Черчилль, маркиз Блэндфорд — Фрэнсис Уоллис;
 Антоний Гейнзиус — Дэвид Кинг;
  — Кеннет Ивс;
 Принц Евгений Савойский — Джон Саундерс;
 Маршал де Таллар — Эдвард Дентиф;
 Курфюрст Баварии — Гай Стандевен;
  — Дональд Самптер
 Маркграф Баденский — Клайв Казес;
 Сэр Джон Ванбру — Джон Карлин;
  — Гордон Уайтинг;
 Лорд Сомерс — Чарльз Уэст;
 Маркиз де Торси — Дерек Кокс;
  — Розина Стюарт;
 Герцог Сомерсет — Клиффорд Пэрриш;
 Лорд Галифакс — Остин Тревор;
 Роберт Спенсер, 2-й граф Сандерленд — Джон Хамфри;
  — Лиллиас Уокер;
 Архиепископ Сэнкрофт — Кевин Стони;
 Граф Бентинк, позднее лорд Портленд — Роджер Бут;
  — Дэвид Харриес;
  — Джулиан д’Альби;
 Архиепископ Тенисон — Грэм Лимен;
 Герцог Глостер — Майкл Рейнольдс.

Музыкальное сопровождение 
Темой вступительных титров каждой серии является «Trumpet Tune (Warlike Consort)» из V акта оперы Генри Пёрселла «Король Артур». Темой заключительных титров каждого эпизода является вторая пьеса, Рондо из случайной музыки Генри Пёрселла, написанная около 1695 года, к пьесе Афры Бен 1676 года «Абдельазер» или «Месть мавра», возможно, более известная как тема, используемая Бенджамином Бриттеном в «Путеводитель по оркестру для юных слушателей».

Выпуск на DVD 
Сериал был выпущен на DVD, распространяемым Acorn Media UK.

Примечания 

Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телевизионные мини-сериалы 1969 года
Телесериалы Великобритании 1969 года
Телесериалы BBC
Драматические телесериалы Великобритании
Биографические телесериалы Великобритании
Исторические телесериалы Великобритании
Мелодраматические телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Исторические телесериалы о XVII веке
Исторические телесериалы о XVIII веке
Черчилли